Cette liste répertorie les centres commerciaux (193) en Allemagne, organisés selon des surfaces de vente de plus de 10 000 m².

Notes et références 

Centre commercial en Allemagne